janowiec – rodzaj roślin z rodziny bobowatych
 Janowiec – szczyt w Masywie Śnieżnika (Sudety)

8 miejscowości w Polsce: 
 Janowiec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Bardo 
 Janowiec (Janowiec nad Wisłą) – wieś gminna w woj. lubelskim, w pow. puławskim, siedziba gminy Janowiec 
 Janowiec – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Babimost
 Janowiec – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Małomice 
 Janowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Biała 
 Janowiec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki 
 Janowiec – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Czarne
 Janowiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bisztynek
 Janowiec – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Bobolice

Zobacz też 
 Janowiec Kościelny, Janowiec Szlachecki, Janowiec Wielkopolski, Janowiec-Jastrząbki, Janowiec-Leśniki, Janowiec-Wieś, Janowiec-Zdzięty